Chícharo é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Lathyrus sativus
 Lathyrus nissolia
 Lathyrus cicera